Claudio Monge ist der Name folgender Personen

* Claudio Monge (Theologe) (* 1968), italienischer Ordensgeistlicher und Theologe
 Claudio Enrique Monge Pereira, costa-ricanischer Dichter, Literaturwissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker (PAC)